Ли́дия Ка́рловна Ле́пинь (Лие́пиня, ; 4 апреля 1891 года, Петербург — 4 сентября 1985 года, Рига) — советский физикохимик, Герой Социалистического Труда. Академик АН Латвийской ССР, профессор. Одна из первых женщин, получивших в СССР докторскую степень в области химии.

Её научные интересы охватывали несколько областей физической и коллоидной химии. Большинство работ посвящены изучению механизма процессов, протекающих на границе раздела между твердым телом и окружающей средой. Занималась вопросами адсорбции, изучением различных поверхностных явлений, коррозионных процессов.

Биография 
Родилась 4 апреля 1891 года в Санкт-Петербурге. Её отец Карл Иванович Лепинь (1864—1942) был латышом, а мать Екатерина Алексеевна, урожд. Шелковская (1867—1956) — русской. К. И. Лепинь окончил Лесной институт в Санкт-Петербурге и работал в лесах Лифляндской, а затем Новгородской губернии. Впоследствии он управлял имениями князя Голицына.

Лидия Лепинь поступила в частную женскую гимназию Л. Ф. Ржевской и окончила её с золотой медалью. 30 мая 1909 года она получила звание «домашней наставницы русского языка и словесности, математики и французского языка» и поступила на физико-математическое отделение Московских высших женских курсов (после Октябрьской революции на базе этого учреждения был создан Московский институт тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова). На курсах преподавали такие выдающиеся химики, как Н. Д. Зелинский, С. С. Намёткин (органическая химия), А. Н. Реформатский (неорганическая и аналитическая химия), С. Г. Крапивин (физическая химия).

Первый опыт научной деятельности Лидия Карловна получила в военно-полевой лаборатории на Западном фронте. Этой лабораторией, организованной осенью 1915 года, руководил известный физикохимик Н. А. Шилов. Её сотрудники исследовали качество противогазов — в частности, процессы и эффективность поглощения газов активированным углем. Кроме того, перед лабораторией ставились аналитические задачи — например, установление состава веществ, используемых немцами. Лаборатория была достаточно хорошо оборудована и после революции передана Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

Осенью 1917 г. Лидия Лепинь окончила Московские Высшие женские курсы с дипломом первой степени. Её дипломная работа была посвящена каталитическому расщеплению жиров сульфонафтеновыми кислотами. Хотя руководителем этой работы числился С. С. Намёткин, фактически ее направлял Н. А. Шилов.

В ноябре 1917 года Л. К. Лепинь сдала государственные экзамены, давшие ей право работать в научно-исследовательских учреждениях, а также преподавать в высших учебных заведениях. В 1920-х годах она совершила ряд поездок в Германию для работы в лабораториях крупнейших ученых того времени. В лаборатории проф. Боденштайна в Берлинском университете она выполнила цикл работ по синтезу и изучению свойств неорганических бескислородных соединений азота. Также она посетила лаборатории нобелевского лауреата Фрица Габера, Вольфганга Оствальда и других выдающихся химиков. В 1930 году дополнительно устроилась на работу в Российский научно-исследовательский химический институт при Московском государственном университете. В 1934 году ей было присвоено звание профессора, а в 1937 — степень доктора химических наук без защиты диссертации. Это была одна из первых в стране докторских степеней по химии, присвоенных женщине.

К началу Великой Отечественной войны Л. К. Лепинь работала на химическом факультете МГУ. В 1941—1943 гг. она занимала должность заведующей кафедрой общей химии, а в 1942 г. некоторое время исполняла обязанности заведующей кафедрой неорганической химии.

Кафедра общей химии сумела наладить изготовление необходимых для фронта различных специальных веществ. Под руководством Л. К. Лепинь был разработан промышленный способ производства одного из сортов активного силикагеля — препарата, используемого для обесцвечивания и очистки керосина, масел и органических растворителей. Он широко использовался в химических производствах с целью поглощения водяных паров и в качестве носителя для катализаторов. Непосредственно в лаборатории университета было изготовлено около 300 килограммов этого препарата. В это же время на кафедре были успешно завершены работы по изысканию недефицитного древесного сырья для получения пенообразователей, применяемых при пожаротушении. Было налажено производство пенообразователей из метилового спирта. На кафедре общей химии по заданию Народного комиссариата обороны разрабатывалась рецептура приготовления взрывчатых и быстровоспламеняющихся веществ, составлялась документация по их использованию.

В 1945 году Лидии Карловне было предложена позиция в Латвийском государственном университете. До конца 1946 г. она совмещала работу в Москве и в Риге, а затем окончательно переехала в Ригу, где работала в Латвийском государственном университете в должности профессора кафедры физической химии.

С 1 июля 1946 г. Л. К. Лепинь работала также в Институте химии Академии наук Латвийской ССР (затем Институт неорганической химии АН Латвийской ССР). Там она занимала должности заместителя директора института (1946—1958), директора (1958—1959), заведующей лабораторией физической химии (1959—1960), а с 1960 г. — старшего научного сотрудника. В 1951 г. Л. К. Лепинь стала первой из химиков Латвии, избранных академиком АН Латвийской ССР.

Активно занималась организацией деятельности Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева в Латвийской ССР, была избрана почетным членом общества. В Латвийском университете она работала до 1958 года, потом перешла в Рижский политехнический институт, где создала кафедру физической химии.

В 1962 году избрана депутатом Верховного Совета Латвийской ССР.

Подготовила 25 кандидатов наук. Опубликовала более 200 научных работ.

Лидия Карловна Лепинь до конца жизни публиковала статьи, входила в редакционную коллегию журнала «Известия АН Латвийской ССР. Серия химическая», следила за новостями науки. По свидетельству её ученика, химика и историка науки Я. П. Страдыня, в день смерти Л. К. Лепинь на её больничном столике лежала книга Дж. Томпсона «Электроны в жидком аммиаке».

Скончалась в Риге 4 сентября 1985 года в возрасте 94 лет. Похоронена на 1-м Лесном кладбище.

Научная деятельность

Работы в области адсорбции 
Большинство ранних научных работ Л. К. Лепинь были выполнены в соавторстве с Н. А. Шиловым. Работы их фронтовой лаборатории имели как практическое, так и теоретическое значение. Они позволили сформулировать основные положения теории действия противогаза, а позднее — усовершенствовать конструкцию угольного противогаза Кумманта—Зелинского. Кроме того, были сформулированы основные закономерности сорбции газа углем из тока воздуха, предложен механизм этого процесса, найдено первое количественное выражение его динамики, связывающее эффективность противогаза с толщиной слоя сорбента. В связи с их оборонным значением эти данные были опубликованы лишь спустя 12 лет, в 1929 г., в «Журнале Русского физико-химического общества». Выявленные закономерности составили основу теории фильтрующих проборов и теории хроматографии. Первая научная статья Л. К. Лепинь «Адсорбция электролитов и молекулярные силы» была опубликована в 1919 г. в «Вестнике Ломоносовского физико-химического общества». Работа была посвящена адсорбции из растворов на угле и была связана с исследованиями все той же фронтовой лаборатории. В это же время Л. К. Лепинь выполнила небольшую работу об адсорбции холестерина на угле. Исследование было связано с проблемой генезиса атеросклероза и попытками установить роль холестерина в нем.

Исследования поверхностных и коррозионных явлений 
Начало своей самостоятельной научной деятельности Лидия Карловна Лепинь связывала с лабораторией неорганического синтеза в Московском высшем техническом училище, которая возникла в 1926—1927 гг. С 1933 г. основным предметом ее исследований стали синтез и изучение структуры комплексных соединений. В 1932 г. Л. К. Лепинь провела ряд работ, касавшихся распределения растворенных веществ между двумя растворителями.

К концу 1930-х — началу 1940-х годов относится цикл работ по изучению механизма коагуляции гидрофобных золей смесями электролитов.

Исследования поверхностных реакций нашли продолжение в изучении явлений коррозии. В 1938 г. в одной из своих работ Л. К. Лепинь высказала предположение о том, что пассивация металлов и плохая растворимость благородных металлов объясняется именно образованием поверхностных соединений.

Вплотную изучением коррозии Лидия Карловна Лепинь занялась уже во время Великой Отечественной войны. Это было продиктовано необходимостью решения практических задач по защите самолетов от коррозии. После окончания войны Л. К. Лепинь стала основоположницей школы коррозионистов в Риге, занималась установлением закономерностей коррозии при повышенных температурах и изучением свойств защитных покрытий. Выяснила влияние коллоидно-химических факторов на торможение процессов коррозии металла, установила кинетические закономерности при окислении металлов в растворах. Ее научным коллективом в Институте неорганической химии АН Латвийской ССР были разработаны рекомендации по защите металлических конструкций от коррозии, которые были использованы при строительстве Плявиньской и Рижской ГЭС. Перед окрашиванием металла вместо механической очистки ржавчины стали применяться преобразователи ржавчины. Эти исследования были удостоены Государственной премии Латвийской ССР, которую Л. К. Лепинь получила вместе с Б. А. Пуриным, В. М. Калек и А. Я. Вайводом в 1970 году.

Исследования реакций металлов с водой 
Значительная часть работ Л. К. Лепинь касается механизма реакций между металлами и водой. В ходе её исследований была сформулирована т. н. гидридная теория (1955—1959), получившая впоследствии дальнейшее развитие. Согласно этой теории, на первой стадии реакции между металлом и водой образуются неустойчивые гидриды металлов, переходящие в гидроксиды.

Педагогическая деятельность 
Л. К. Лепинь начала заниматься педагогической деятельностью сразу после окончания Высших женских курсов. С 1917 г. она преподавала аналитическую и неорганическую химию в Институте народного хозяйства (впоследствии им. Г. В. Плеханова), а с 1920 г. — и в Московском высшем техническом училище (МВТУ им. Н. Э. Баумана), где стала первой женщиной-преподавателем. В 1932 г. она начала работать в Военно-химической академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, возглавив кафедру коллоидной химии. С 1945 по 1972 г. заведовала кафедрой физической химии на химическом факультете Рижского политехнического института. Лидия Карловна Лепинь стояла у истоков преподавания неорганического синтеза в вузах, была автором или переводчиком ряда учебников, в том числе знаменитого учебника по неорганической химии В. Оствальда.

Увлечения 
Главным увлечением Лидии Карловны Лепинь была музыка. Параллельно с учебой на высших женских курсах она планировала также поступить в Московскую консерваторию, чтобы стать профессиональной пианисткой. Её первым учителем музыки был профессор консерватории, пианист А. А. Ярошевский. Её музыкальные таланты были высоко оценены такими выдающимися музыкантами, как С. В. Рахманинов и А. Ф. Гедике, однако впоследствии Лидия Карловна всё же сделала выбор в пользу естественных наук.

Награды и звания 
 Звание Героя Социалистического Труда, с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (1965).
 Орден Трудового Красного Знамени (1960).
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
 Государственная премия Латвийской ССР за исследования в области коррозии (1970).
 Диплом Министерства высшего и среднего образования (1971).
 Почетная грамота научного совета по хроматографии АН СССР «За заслуги и развитие хроматографии на благо человечества».
 Премии Президиума АН Латвийской ССР (1967, 1972, 1973, 1979).

Память 

В Риге, на доме № 5 по улице Тербатас, где Л. К. Лепинь жила с 1945 по 1985 год, установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Marilyn Bailey Ogilvie. The Biographical Dictionary of Women in Science: L-Z
 Lidija Liepiņa 

Преподаватели МГТУ
Академики АН Латвийской ССР
Химики Латвии
Преподаватели МГУ
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Кавалеры ордена Ленина
Преподаватели Рижского технического университета
Преподаватели Латвийского университета
Женщины-химики
Похороненные на Лесном кладбище
Герои Социалистического Труда в Латвии
Учёные Латвии
Академия наук Латвии